Хло́пин — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Хлопин, Виталий Григорьевич (1890—1950) — советский радиохимик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда; сын Г. В. Хлопина.
 Хлопин, Григорий Витальевич (1863—1929) — российский и советский гигиенист, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Хлопин, Иван Никитич (1929—2013) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Хлопин, Игорь Николаевич (1930—1994) — советский археолог, доктор исторических наук.
 Хлопин, Николай Григорьевич (1897—1961) — советский гистолог, академик АМН СССР; сын Г. В. Хлопина.

Гидроним 
 Хлопин — река в России, протекает в Архангельской области.

См. также 
 Хлопонин